Hartley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Flora Hartley
 Thomas Gordon Hartley